Kepler pode referir-se a:
 Arquitetura Kepler —  arquitetura de GPUs para a série GeForce 600 desenvolvida pela NVIDIA
 Johannes Kepler (1571-1630) —  astrônomo
 Leis de Kepler —  leis físicas dos movimentos dos planetas
 Sonda Kepler —  nave da missão espacial Kepler
 Poliedros de Kepler-Poinsot —  poliedros que são simultaneamente regulares e côncavos

Desambiguação